Spiders bezeichnet:
 Spiders (Album), Jazzalbum  von Tim Berne und Matt Mitchell (2020)
 Spiders (britische Band), 
 Spiders (schwedische Band), schwedische Hard-Rock-Band
 Spiders (Spieleentwickler)
 den Originaltitel von Spider Attack – Achtbeinige Monster, Science-Fiction-Tierhorrorfilm von Gary Jones aus dem Jahr 2000
 Spiders (2013), Science-Fiction-Tierhorrorfilm von Tibor Takács aus dem Jahr 2013

Siehe auch:
 Spiders 2, Tierhorrorfilm von Sam Firstenberg aus dem Jahr 2001